Брукс (, ) — имя и фамилия, а также топоним.

Фамилия

А 
 
  (род. 1996) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».
 Брукс, Айви (1883—1970) — австралийский филантроп и политик, дочь Альфреда Халса Дикина.
 Брукс, Алекс (род. 1976) — американский хоккеист.
  (род. 1995) — британская футболистка, вратарь, игрок Суперлиги в составе клуба «Манчестер Сити».
  (род. 1991) — тринидадская бегунья, чемпионка Центральной Америки и Карибского бассейна в эстафете 4×400 м (2013).
 Брукс, Альберт (род. 1947) — американский актёр, актёр озвучивания, сценарист, комик и режиссёр.
 Брукс, Альфред:
  (1871—1924) — американский геолог, обладатель медали Чарльза Дейли Американского географического общества (1913); в честь него назван хребет Брукс.
  (1890—1967) — канадский политик, министр по делам ветеранов (1957—1960), член Палаты общин (1935—1960) и Сената (1960—1967).
  (1920—2005) — австралийский сотрудник спецслужб и дипломат, представитель Австралии в Индонезии (1946), первый генеральный директор Австралийский секретной разведывательной службы (1952—1957).
  (род. 1998) — американский баскетболист, игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс».
  (1889—1962) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Торонто Аренас».
  (род. 1984) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» (2013).

Б 
  (род. 1955) — новозеландский историк, лауреат Новозеландской книжной премии за иллюстрированную нехудожественную книгу (2017).
  (род. 1972) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (1930—2015) — британский общественный и политический деятель, депутат Европейского парламента (1979—1989).
  (род. 1977) — австралийская ватерполистка, участница Олимпийских игр (2004).
  (род. 1992) — британский писатель, лауреат премии Сомерсета Моэма (2015).
  (1927—2012) — американский режиссёр, лауреат премии Гильдии режиссёров Америки за режиссуру рекламы (1983).
  (род. 1951) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Йорк Джайентс».
  (1861—1944) — американский предприниматель и политик, губернатор штата Вайоминг (1905—1911).
  (род. 1978) — канадский и британский хоккеист, финалист Немецкой хоккейной лиги в составе клуба «Ингольштадт» (2015), серебряный медалист Всемирных игр по хоккею на роликовых коньках (2005).
  (род. 1959) — британский радиоведущий, лауреат премии Академии радио лучшему диджею (1989, 1990).
 Брукс, Брэндон:
  (род. 1981) — американский ватерполист и тренер, серебряный медалист Олимпийских игр (2008).
  (род. 1987) — американский баскетболист, игрок чемпионата Германии в составе клубов «Айсбэрен Бремерхафен» и «Феникс Хаген».
  (род. 1989) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Филадельфия Иглз» (2018).
  (род. 1950) — американский детский писатель, обладатель почётного диплома медали Джона Ньюбери (1985, 1993).

В 
 Брукс, Ван Вик (1886—1963) — американский литературный критик, биограф и историк.
  (род. 1941) — ямайский прыгун в высоту, чемпион Британской Вест-Индии (1964).
  (род. 1958) — американский военный деятель, командующий Сухопутными войсками США на Тихом океане (2013—2016), Вооружёнными силами США в Корее и Командованием ООН (2016—2018).

Г 
  (род. 1979) — новозеландский игрок в хоккей на траве, участник Олимпийских игр (2004, 2008).
  (1925—2010) — канадский историк архитектуры, лауреат премии Элис Дэвис Хичкок Общества историков архитектуры (1972).
 Брукс, Гарриет (1876—1933) — канадский ядерный физик.
 Брукс, Гарт (род. 1962) — американский кантри-музыкант.
 Брукс, Гвендолин (1917—2000) — американская поэтесса.
 Брукс, Генри:
  (1839—1925) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания лондонской Национальной портретной галереи и музея «Метрополитен».
  (род. 1999) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Уорикшира.
 Брукс, Герберт:
 Брукс, Герберт (1867—1963) — австралийский предприниматель, дипломат и политик, посол Австралии в США (1929—1931).
 Брукс, Хёрб (1937—2003) — американский хоккеист и хоккейный тренер.
 Брукс, Голден (род. 1970) — американская актриса, известная по своей роли в ситкоме «Подруги» (2000—2008).
  (1950—2020) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз».
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Цинциннати Бенгалс».

Д 
  (1896—1966) — британский и австралийский военный и политический деятель, командующий Королевской морской пехотой Великобритании (1946—1949), губернатор штата Виктория (1949—1963).
 Брукс, Даниэль (род. 1989) — американская актриса.
  (род. 1982) — американский баскетболист, игрок чемпионатов Нидерландов, Польши, Австралии и Германии.
  (род. 1992) — американский баскетболист.
  (род. 1996) — британский велосипедист, бронзовый медалист Олимпийских игр во фристайле на BMX (2021).
  (род. 1992) — американский баскетболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Байройт».
 Брукс, Деннис:
  (1915—2006) — британский крикетчик, участник Чемпионата графств в составе команды Нортгемптоншира.
  (род. 1974) — кайманский велогонщик, участник Олимпийских игр (1992).
  (род. 1994) — американский баскетболист, игрок чемпионата Португалии в составе клуба «Галитос».
  (род. 1973) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» (2003).
  (род. 1988) — игрок в американский и канадский футбол, игрок клубов Канадской футбольной лиги «Калгари Стампидерс» и «Гамильтон Тайгер-Кэтс».
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Даллас Ковбойс» и «Сент-Луис Рэмс».
 Брукс, Джеймс:
  (1512—1558) — англиканский священник, епископ Глостера (1554—1558).
 Брукс, Джеймс — английский торговец и политик, лорд-мэр Йорка (1651), отец Джона Брукса, 1-го баронета.
  (1807—1873) — американский политик, член Палаты представителей (1849—1853, 1863—1866, 1867—1873).
  (1825—1901) — британский архитектор, обладатель Королевской золотой медали Королевского института британских архитекторов (1895).
 Брукс, Джеймс (1906—1992) — американский художник-абстракционист.
 Брукс, Джеймс (род. 1940) — американский продюсер, сценарист и режиссёр.
  (род. 1958) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (род. 1980) — британский регбист, чемпион Англии в составе клуба «Уоспс» (2005).
  — американский историк, лауреат премии Фредерика Джексона Тёрнера Организации американских историков (2003).
  (род. 1966) — американский телеактёр, лауреат премии журнала «Дайджест мыльных опер» лучшему злодею (1995).
 Брукс, Джек:
  (1922—2012) — американский политик, член Палаты представителей (1953—1995).
  (род. 1984) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Йоркшира (2014, 2015).
  (род. 1946) — американский психолог, лауреат премии Джеймс Маккина Кеттелла Ассоциации психологических наук (2002).
 Брукс, Джеральд:
  (1884—1946) — британский дворянин и политик, член Палаты лордов (с 1929).
  (1905—1974) — англиканский священник, епископ Британского Гондураса (1950—1966).
 
  — британский писатель.
 Брукс, Джерри:
 Брукс, Джерри (более известен как Джей Би Смув; род. 1964) — американский актёр, сценарист и стендап-комик.
  (род. 1967) — американский бейсболист, игрок клуба Тихоокеанской лиги «Ниппон Хэм Файтерс».
 Брукс, Джефф (род. 1989) — американский баскетболист.
 Брукс, Джин (1915—1963) — американская актриса.
 Брукс, Джозеф:
  (1821—1877) — американский журналист, почтмейстер, политический и религиозный деятель, организатор попытки переворота в штате Арканзас (1874).
 Брукс, Джозеф (1938—2011) — американский сценарист, режиссёр, продюсер и композитор.
 Брукс, Джон:
  (или Брук; ок. 1635/1636 — 1691) — английский политик, член Палаты общин (1679—1685), член Королевского общества (1662—1685), сын лорда-мэра Йорка Джеймса Брукса.
  (1752—1825) — американский врач, военный и политический деятель, губернатор штата Массачусетс (1816—1823).
  (1785—1869) — американский политик, мэр Колумбуса (1834—1835).
  (1856—1886) — британский политик, член Палаты общин (1885—1886).
  (1910—1990) — американский прыгун в длину, участник Олимпийских игр (1936).
  (1920—1993) — американский писатель и журналист, лауреат журнальной (1964, 1969) и книжной (1974) премии им. Джеральда Лоэба.
  (1927—2016) — британский политик и спортивный функционер, президент Британского управляющего совета по боксу (2004—2016).
  (1931—2016) — британский футболист и тренер, победитель Домашнего чемпионата Великобритании в составе сборной Англии (1957).
  (род. 1957) — игрок в американский футбол в составе клуба «Детройт Лайонс».
  (род. 1968) — канадский фолк-музыкант.
  (род. 1977) — британский регбист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клуба «Харлекуинс».
 Брукс, Джон Энтони (род. 1993) — американский футболист, защитник клуба «Герта» и сборной США.
  (род. 1986) — британский комик, лауреат премии Chortle «Комик из комиков» (2018) и Эдинбургской комедийной премии (2019).
  (1824—1893) — американский политик, член Палаты представителей (1869—1872).
  (род. 1997) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Сиэтл Сихокс».
 Брукс, Джошуа:
 Брукс, Джошуа (1761—1833) — английский анатом, биолог и педагог.
  (1884—1956) — американский политик, член Палаты представителей (1933—1937).
  (род. 1983) — британский мотогонщик, чемпион Великобритании по супербайку (2015, 2020).
 Брукс, Джэми (род. 1982) — британская порноактриса.
 Брукс, Диллон (род. 1996) — канадский баскетболист.
  (1928—2005) — американский модельер, лауреат премии «Эмми» (1983).
 
  (род. 1958) — канадский драматург и театральный режиссёр.
 Брукс, Дэрин (род. 1984) — американский телеактёр.
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клубов Лиги арена-футбола «Спокейн Шок» и «Портленд Тандер».

Е 
 Брукс, Елена (род. 1989) — сербская баскетболистка.

Ж 
 Брукс, Жаклин:
  (1930—2013) — американская актриса, лауреат премии Obie (1963).
  (род. 1967) — американский конник, участница Олимпийских игр (2008, 2012).

И 
  (род. 1972) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (1928—2022) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1970—1975).

К 
  (род. 1954) — американская кантри-певица, лауреат премии Академии кантри-музыки новой певице (1983).
  (1920—2007) — американский спортивный стрелок, участник Олимпийских игр (1948).
 Брукс, Кевин:
 Брукс, Кевин (род. 1959) — английский писатель.
  (род. 1963) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Даллас Ковбойс» и «Детройт Лайонс».
  (род. 1969) — американский баскетболист и тренер, чемпион Национальной баскетбольной лиги Австралазии в составе клуба «Аделаида Терти-Сиксерз» (1998, 1999).
  (род. 1984) — австралийская пловчиха, бронзовая медалистка чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 5 и 10 км на открытой воде (2007).
  — британский игрок в регбилиг в составе клуба Регбийной лиги Англии «Каслфорд».
 Брукс, Кимберли (род. 1981) — американская актриса озвучивания.
  (род. 1990) — британский регбист, обладатель Кубка шести наций в составе сборной Англии (2016).
 Брукс, Клиффорд:
  (род. 1944) — барбадосский легкоатлет, рекордсмен Барбадоса по прыжкам с шестом на открытом воздухе (1977—1994) и в помещении (с 1977) и по семиборью (с 1979).
  (род. 1949) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Кливленд Браунс» и «Филадельфия Иглз».
 Брукс, Колин
 Брукс, Колин (ум. 1937) — британский велогонщик.
  (род. 1970) — австралийский политик, председатель Законодательного собрания штата Виктория (с 2017).
  (род. 1961) — американский юрист и общественный деятель, президент и генеральный директор Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (2014—2017).
  (род. 1986) — американский гимнаст, чемпион США в упражнениях на перекладине (2010, 2015) и параллельных брусьях (2016).
  (род. 1991) — игрок в канадский футбол, финалист Кубка Грея в составе клуба «Гамильтон Тайгер-Кэтс» (2019).
 Брукс, Кэролайн:
 Брукс, Кэролайн (1840—1913) — американская скульптор.
  (1947—2003) — ирландская и британская журналистка, главный редактор журнала Times Educational Supplement (1997—2000).
  (род. 1976) — американская сценаристка и режиссёр, лауреат премии Shorty за режиссуру (2012).

Л 
 Брукс, Ларри:
  (род. 1949/1950) — американский спортивный журналист, президент Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов (2001—2003).
  (род. 1950) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс».
  (1908—1990) — канадская конькобежка, участница Олимпийских игр (1932).
  (1947—2002) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Хьюстон Ойлерз» и «Сент-Луис Кардиналс».
  (1911—2011) — канадский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
 Брукс, Лесли (ур. Вирджиния Лесли Геттман; 1922—2011) — американская киноактриса и фотомодель.
  (род. 1968) — британский автогонщик, чемпион Великобритании по шоссейно-кольцевым гонкам в независимой категории (1996).
  (род. 2001) — австралийский футболист, игрок чемпионата Австралии в составе клуба «Мельбурн Виктори».
  (род. 1970) — американская художница и ювелир, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».
 Брукс, Луиза (1906—1985) — американская танцовщица, модель, актриса немого кино.
  (1916—1983) — чемпион Профессиональной ассоциации ковбоев родео (1943, 1944).
  (род. 1994) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Уэстс Тайгерс».
 Брукс, Лэнс (род. 1984) — американский легкоатлет, метатель диска.

М 
  (1775—1857) — американский политик, член Палаты представителей (1815—1817).
 Брукс, Майкл:
  (1935—2020) — американский музыковед и продюсер, лауреат премии «Грэмми» за лучший вкладыш (1979) и исторический альбом (1979, 1980, 1982? 2001, 2002).
 Брукс, Майкл (род. 1958) — американский баскетболист.
  (род. 1964) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Денвер Бронкос» (1990).
  (род. 1979) — австралийский IT-специалист и предприниматель, миллиардер, сооснователь компании-разработчика программного обеспечения Atlassian.
  (род. 1991) — игрок в американский и канадский футбол, игрок клубов Канадской футбольной лиги «Би Си Лайонс» и «Саскачеван Рафрайдерс».
 Брукс, Макс (род. 1972) — американский писатель, актёр, сценарист.
  (1930—2020) — австралийский политик, председатель окружного совета (1973—1977) и мэр Госфорда (2004—2005).
 Брукс, Мария:
  (1794—1845) — американский поэтесса.
 Брукс, Мария Матильда (1837—1913) — американская художница.
 Брукс, Марк:
  (род. 1961) — американский гольфист, победитель чемпионата Ассоциации профессиональных гольфистов США (1996).
  (род. 1973) — американский художник, иллюстратор комиксов, лауреат премии Inkpot (2014) и номинант на премию Айснера (2017).
  (род. 1944) — канадская писательница, лауреат Премии генерал-губернатора за англоязычную детскую книгу (2002), премии Викки Меткалф в области подростковой литературы Фонда писателей Канады (2007) и премии Канадской библиотечной ассоциации за книгу для подростков (1998, 2003, 2008).
 Брукс, Маршон (род. 1989) — американский баскетболист.
 Брукс, Мел (род. 1926) — американский кинорежиссёр, актёр и продюсер.
 Брукс, Мередит (род. 1958) — американская певица.
 Брукс, Мехкад (род. 1980) — американский актёр и модель.
  (1901—1956) — американский фотограф, лауреат Пулитцеровской премии (1942).
 Брукс, Миша (род. 1990) — американская порноактриса.
 Брукс, Мо (род. 1954) — американский политик, член Палаты представителей (с 2011).
  (1823—1905) — ирландский политик, лорд-мэр Дублина (1874), член Палаты общин Великобритании (1874—1885).
  (род. 1975) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Чикаго Беарз».
  (1897—1976) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Чикаго Кабс».
  (1907—2002) — американский политик и чиновник, директор Монетного двора США (1969—1977).

Н 
 Брукс, Натан (1933—2020) — американский боксёр, олимпийский чемпион в полулёгком весе (1952).
  (1901—1969) — американский теле- и радиожурналист, ведущий телепередачи Meet the Press (1953—1965).
 Брукс, Николас:
  (1941—2014) — британский историк-медиевист, член Британской академии (с 1989).
  (род. 1964) — британский специалист по визуальным эффектам, лауреат премии «Оскар» (1998).
 Брукс, Нил (1962) — австралийский пловец.
 Брукс, Норман:
 Брукс, Норман (1877—1968) — австралийский теннисист, первый президент Ассоциации лаун-тенниса Австралии (1926—1955).
  (1910—1953) — британский пловец, серебряный медалист Игр Британской империи в плавании на 100 ярдов и эстафете 4×200 ярдов вольным стилем (1930).

О 
  (1897—1961) — американский политик, член Палаты представителей (1937—1961).
  (1889—1940) — британский солдат, участник битвы при Лосе (1915), кавалер Креста Виктории.

П 
  (род. 1966) — британская писательница, лауреат (под псевдонимом Кейт Харди) премии «Истории любви года» Ассоциации авторов любовных романов (2008, 2014).
  (род. 2001) — игрок сборной Теркса и Кайкоса по футболу.
  (1954—2010) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинз».
 Брукс, Питер:
  (род. 1943) — американский литературовед и писатель, стерлингский профессор сравнительной литературы, член Американской академии искусств и наук (с 1991).
  (род. 1943) — британский карикатурист, лауреат премии Фонда искусства карикатуры за политическую карикатуру (2013) и общие достижения (2017).
  (род. 1970) — австралийский велогонщик, паралимпийский чемпион (2004).
  (1819—1857) — американский политик, член Палаты представителей (1853—1856, 1856—1857).

Р 
  (род. 1988) — американский баскетболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Телеком Баскетс».
  (1898—1960) — американский политик, губернатор штата Небраска (1959—1960).
 Брукс, Рассел (1945—2019) — британский автогонщик.
  — британский редактор и медиаменеджер, главный редактор газет News of the World (2000—2003) и The Sun (2003—2009), генеральный директор издательской компании News International/News UK (2009—2011 и с 2015).
  (1913—2004) — канадский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
  (род. 1971) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Вашингтон Ре́дскинз» и «Тампа-Бэй Бакканирс».
  (1861—1938) — британский лучник, серебряный медалист Олимпийских игр в двойном йоркском круге (1908).
 
 Брукс, Роберт:
  (1790—1882) — британский торговец и политик, член Палаты общин (1859—1868).
  (1945—1994) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Окленд Атлетикс».
  (род. 1970) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Грин-Бэй Пэкерс».
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Окленд Рэйдерс».
  — британский автор радиопостановок.
  (1906—1980) — британский гребец, чемпион Игр Британской империи в восьмёрках (1930).
  (род. 1954) — австралийский и американский математик, робототехник, директор Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (1997—2003), лауреат премии IEEE в области робототехники и автоматизации (2015).
  (1938—2005) — американский джазовый барабанщик.
 Брукс, Ромейн (1874—1970) — американская художница.
  (род. 1988) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Баффало Биллс» и «Филадельфия Иглз».
  (род. 1967) — американский блюз-гитарист.
  (род. 1937) — канадский хоккейный вратарь, финалист Кубка Стэнли в составе клуба «Бостон Брюинз» (1974).
  (1909—2002) — британский предприниматель, председатель и генеральный директор машиностроительной компании GKN (1965—1974).
  (род. 1963) — британский игрок в дартс, финалистка турнира World Masters (2013) и победительница Классического чемпионата Англии среди женских пар (2016).
  (род. 1968) — победитель гонок на собачьих упряжек «Юкон Квест» (1999).
 Брукс, Рэнд (1918—2003) — американский актёр.

С 
  (род. 1965) — американский гребец, чемпионка мира в четвёрках без рулевого (1995).
 Брукс, Скотт (род. 1965) — американский баскетболист и тренер.
 Брукс, Стив:
  (1922—1979) — американский жокей, победитель Кентуккийского дерби (1949).
  (род. 1948) — американский гребец, участник Олимпийских игр (1968).
  (1869—1949) — президент Оклахомского (1912—1923) и Миссурийского (1923—1930) университетов.
  (род. 1953) — австралийский кинорежиссёр, лауреат премии AACTA (2003).
  (род. 1960) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (2013—2021).
 Брукс, Сэмюэл:
  (ок. 1793—1849) — американский и канадский торговец и политик, член Законодательного собраний провинции Канада (1844—1849).
  (1816—1892) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания вашингтонской Национальной галереи искусства и Бруклинского музея.
  (1863—1931) — президент Бэйлорского университета (1902—1931).
  (1890—1960) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» (1921).
  (род. 1993) — британский игрок в регбилиг, участник Кубка мира в составе сборной Шотландии (2017).

Т 
  (род. 1945) — американский политик и правозащитник, автор законопроекта о замене флага штата Джорджия с конфедератского на другой; удостоен места на Международной аллее славы гражданских прав в Мемориальном парке Мартина Лютера Кинга.
  (1941—2012) — хормейстер Консерватории Новой Англии (1989—2000).
  (род. 1993) — британская крикетчица, полуфиналистка Женской суперлиги в составе клуба «Лафборо Лайтнинг» (2016).
 Брукс, Терренс:
 Брукс, Терренс Дин (род. 1944) — американский писатель-фантаст.
  (род. 1992) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (род. 1990) — американская метательница молота, серебряная медалистка чемпионата США по лёгкой атлетике (2013, 2015).
 Брукс, Тим:
  (род. 1942) — американский медиаменеджер, историк радио и телевидения, лауреат Национальной книжной премии за нехудожественное произведение в категории справочников (1980).
  (род. 1971) — американский баскетболист, игрок чемпионата Литвы в составе клуба «Олимпас».
 Брукс, Томас:
  (1880—1958) — британский шахтёр и политик, член Палаты общин (1942—1951).
  (1909—1997) — британский военный деятель, начальник 11-го корпуса (1962—1963) и Восточного командования (1963—1964) Индийской армии.
  (род. 1954) — американский боксёр и тренер, чемпион США в среднем весе (1975).
 Брукс, Тони:
 Брукс, Тони (1932—2022) — британский автогонщик.
  (род. 1950) — американский гребец, бронзовый медалист Панамериканских игр в четвёрках с рулевым (1975).
  (род. 1980) — австралийский игрок в хоккей траве, олимпийский чемпион (2004).

У 
 Брукс, Уилл (род. 1986) — американский боец смешанного стиля.
 Брукс, Уильям:
  (1809—1895) — британский хирург, ботаник и педагог, основатель Уэнлокских Олимпийских игр.
  (1819—1900) — британский юрист, банкир и политик, член Палаты общин (1869—1892).
 Брукс, Уильям Роберт (1844—1922) — американский астроном.
  — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Ханслет» (1908).
  (род. 1953) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Цинциннати Бенгалс».
  (род. 1964) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Баффало Биллс» (1994).
  (1875—1935) — британский предприниматель, политик и яхтсмен, член Палаты общин (1916—1918).
  (1929—1991) — американский журналист, лауреат премии Джеральда Лоэба за комментарий (1992).

Ф 
 Брукс, Филип:
  (1906—1977) — американский архивариус, президент Общества американских архивистов (1949—1951), директор Президентской библиотеки им. Гарри Трумэна (1957—1971), .
  (род. 1984) — американский баскетболист, игрок чемпионата Македонии в составе клуба «Струмица».
 Брукс, Филлип (известен под псевдонимом Си Эм Панк; род. 1978) — американский реслер.
 Брукс, Филлипс (1835—1893) — американский епископальный священник.
 Брукс, Филлис (ур. Силер; 1915—1995) — американская актриса.
  (1860—1916) — американский политик, член Палаты представителей (1903—1907).
  (род. 1969) — кубинский волейболист, серебряный медалист чемпионата мира (1990).
 Брукс, Фредерик:
 Брукс, Фредерик (1931—2022) — американский программист и учёный.
  (1882—1952) — британский ботаник, член Королевского общества (с 1930).
 Брукс, Фрэнк:
 Брукс, Фрэнк (1854—1937) — британский художник.
  (1884—1952) — родезийский крикетчик, регбист и теннисист, чемпион Родезии по теннису в мужских парах (1910—1931).
  (род. 1987) — британская актриса, лауреат Национальной телевизионной премии как открытие года (2017).

Х 
  (1915—2004) — американский физик, лауреат премии Эрнеста Лоуренса (1960).
 Брукс, Холли (род. 1982) — американская лыжница.
  (1904—1988) — британский военный лётчик, начальник Воздушного командования в Ираке (1954—1956).
 Брукс, Хьюберт:
  (1921—1987) — канадский военный лётчик и хоккеист, олимпийский чемпион (1948).
  (род. 1956) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Брукс, Хэйзел (1924—2002) — американская актриса.

Ч 
 Брукс, Чандлер (1905—1989) — американский нейрофизиолог.
 Брукс, Чарли (род. 1981) — валлийская актриса и певица.
 Брукс, Чарльз:
  (1897—1957) — американский политик, член Сената (1940—1949).
 Брукс, Чарльз (1942—1982) — американский преступник, казнённый смертельной инъекцией.
  (род. 1966) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» (1990).

Ш 
  (род. 1988) — барбадосский крикетчик, победитель Регионального турнира Супер50 (2017) и чемпионата Вест-Индии (2020).
  (род. 1991) — гватемальская футболистка, участница Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в составе национальной сборной (2010).
  (род. 1983) — ямайский спринтер, чемпионка мира в эстафете 4×100 м (2013).

Э 
 Брукс, Эвери (род. 1948) — американский актёр.
 Брукс, Эдвард:
  (1830—1897) — канадский юрист и политик, член Палаты общин (1872—1882).
  (1867—1957) — американский политик, член Палаты представителей (1919—1923).
  (1881 — ?) — ирландский футболист, обладатель Ирландского кубка в составе клуба «Шелбурн» (1920).
  (1883—1944) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории (1917).
  (1893—1978) — американский военный деятель, командующий 6-м корпусом (1944—1945) и 2-й армией (1951—1953).
  (1896—1991) — первый декан Школы менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института (1951—1959).
 Брукс, Эдвин:
  (1868—1933) — американский политик, член Палаты представителей (1919—1923).
  (род. 1929) — британский и австралийский географ и политик, член Палаты общин Великобритании (1966—1970).
  (1897—1979) — южноафриканский политик, член Сената (1937—1953).
  (род. 1950) — австралийский ватерполист, участник Олимпийских игр (1976).
 Брукс, Элизабет (1951—1997) — канадо-американская актриса.
  (род. 1962) — канадский и британский архитектор, лауреат премии Стирлинга Королевского института британских архитекторов (2008).
  (наст. имя — Элейн Букбайндер; род. 1945) — британская певица.
  (род. 1946) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание Музея американского искусства Уитни.
 Джеймс, Элмор (ур. Брукс; 1918—1963) — американский блюз-гитарист и певец.
  (род. 1991) — американская футболистка, чемпионка Германии в составе клуба «Бавария» (2015).
  (1928—2007) — либерийский дипломат, председатель Генеральной Ассамблеи ООН (1969).
  (1969—2021) — американский иммунолог, разработчик в Ратгерском университете первого одобренного FDA экспресс-теста слюны на заражение COVID-19.
 Брукс, Эрнест:
  (1863—1955) — британский историк, член Британской академии (с 1938).
  (1876—1957) — британский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи.
  (1884—1940) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Уоррингтон» (1905, 1907).
  (род. 1951) — англиканский священник, епископ Антигуа (с 1996).

Топоним 
 Брукс — административно-территориальный округ в штате Джорджия, США.
 Брукс — административно-территориальный округ в штате Техас, США.
 Брукс — город в округе Ред-Лейк, штат Миннесота, США.
 Брукс — город в округе Ньюэлл, провинция Альберта, Канада.
 Лейк-Брукс — гражданский гидроаэропорт, расположенный в районе Лейк-Брукс (Аляска), США.
 Хребет Брукса — заполярный горный хребет, расположенный на северо-западе Северной Америки.

Прочее 
 12P/Понса — Брукса — короткопериодическая комета галлеевского типа с периодом 71 год.
 16P/Брукса — периодическая комета семейства Юпитера, открытая 7 июля 1889 года У. Бруксом.
 Брукс — Brooks England — производитель кожаных велосипедных сёдел и аксессуаров.
 Постулат Хаззума — Брукса — гипотеза о том, что увеличение эффективности использования энергии может парадоксальным образом приводить к увеличению общего объёма потребляемой энергии.
 Художественный музей Брукс — художественный музей в городе Мемфис.

См. также 
 Брук
 Бруксвилл
 Брукстон
 Brooks

Примечания